Воево́да берестейский (брестский, брестлитовский) — должностное лицо Речи Посполитой.

Воеводы берестейские Речи Посполитой

Литература 
 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386—1795. — Kraków, 1885. — S. 8—12.